Alope () steht für:

 Alope (Tochter des Kerkyon), die Mutter des Hippothoon
 Alope (Quelle), an der das Grab der o. g. Alope gezeigt wurde
 Alope (Phthiotis), eine Stadt im südlichen Thessalien
 Alope (Lokris Opuntia), eine Stadt im östlichen Mittelgriechenland, siehe Lokris
 Alope (Lokris Ozolia), eine Stadt im westlichen Mittelgriechenland, s. o.
 Alope (Ionien), eine Gegend bei Ephesos